Gürtellinie steht für:
 die menschliche Taille
 eine der Strecken der ehemaligen Wiener Dampfstadtbahn
 eine der Strecken der ehemaligen Wiener Elektrischen Stadtbahn
 den Mittelabschnitt der heutigen Wiener U-Bahn-Linie 6
 die Linie 13 der Stadtbahn Köln
 im Fahrzeugbau die Linie, über der die Fenster beginnen

Siehe auch: